Het WTA-tennistoernooi van Bol (officieel Croatian Bol Ladies Open) van 2003 vond plaats van maandag 28 april tot en met zondag 4 mei 2003 in de Kroatische plaats Bol. Het was de tiende editie van het toer­nooi. Er werd gespeeld op gravelbanen.

Enkelspel 
Titelhoudster Åsa Svensson was haar titel niet komen verdedigen.

De als eerste geplaatste Zwitserse Patty Schnyder kreeg een vrijstelling voor de eerste ronde, maar verloor meteen haar openingspartij in de tweede ronde.

Het derde reekshoofd, Vera Zvonarjova uit Rusland, won het toer­nooi. In de finale versloeg zij de onge­plaatste Spaanse Conchita Martínez Granados in twee sets. Zvonarjova wist voor het eerst in haar loop­baan een WTA-toernooi op haar naam te schrijven. Zij won US$ 27.000 prijzen­geld op dit toernooi.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Van de titelhoudsters Tathiana Garbin en Angelique Widjaja had de laatste zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Garbin speelde samen met de Duitse Caroline Schneider – zij kwamen niet verder dan de tweede ronde.

Het als eerste geplaatste duo Petra Mandula en Patricia Wartusch won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het als tweede geplaatste Zwitserse koppel Emmanuelle Gagliardi en Patty Schnyder in twee sets. Het was hun vijfde gezamenlijke titel. De Hongaarse Mandula had daar­naast één eerdere dubbel­spel­titel met een andere partner; de Oostenrijkse Wartusch ook één.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Bol 2003
Bol